Индекс Sd.Kfz. 231 может относиться к двум различным германским бронеавтомобилям:
 Sd.Kfz. 231 (6-Rad) — бронеавтомобиль с колёсной формулой 6×4, выпускавшийся в 1932—1937 годах; также его радийный вариант Sd.Kfz.232 (6-Rad)
 Sd.Kfz. 231 (8-Rad) — бронеавтомобиль с колёсной формулой 8×8, выпускавшийся с 1936 по 1943 год; также его радийный вариант Sd.Kfz.232 (8-Rad)